Metropolita de Quieve e Toda a Ucrânia pode referir-se:

 Primaz da Igreja Ortodoxa Ucraniana, jurisdição autônoma vinculada ao Patriarcado de Moscou, na Ucrânia.
 Primaz da Igreja Ortodoxa Autocéfala da Ucrânia, jurisdição extinta durante o Concílio de Unificação em 2018.

 Primaz da Igreja Ortodoxa da Ucrânia, jurisdição autocéfala estabelecida no Concílio de Unificação em 2018.

Ver também 

 Onúfrio de Quieve
 Epifânio de Quieve

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas